

Automobili 
 Lancia Ardea – auto prodotta dalla Lancia dal 1939 al 1953

Geografia 
 Lazio
 Ardea – comune della città metropolitana di Roma Capitale

Zoologia 
 Ardea – genere di uccelli della famiglia Ardeidae
 Ardea alba - airone bianco maggiore
 Ardea cinerea - airone cenerino
 Ardea cocoi - airone plumbeo
 Ardea goliath - airone golia
 Ardea herodias - airone azzurro maggiore
 Ardea humbloti - airone malgascio
 Ardea insignis - airone imperiale
 Ardea intermedia - garzetta intermedia
 Ardea melanocephala - airone testanera
 Ardea pacifica - airone collobianco
 Ardea purpurea - airone rosso
 Ardea sumatrana - airone di Sumatra

Altro 
 Ardea – pubblicazione ufficiale dell'unione degli ornitologi dei Paesi Bassi